Lohner può riferirsi a:
 Danny Lohner – chitarrista statunitense
 Ludwig Lohner – imprenditore e pioniere dell'aviazione austriaco.
 Lohner – montagna delle Alpi Bernesi